Kurtyna (teatr) – w teatrze
 kurtyna diodowa – element oświetlenia scenograficznego
 Kurtyna w górę – Kabaret Olgi Lipińskiej
 Kurtyna (fortyfikacja) – w fortyfikacji wał lub mur między basztami, bastionami itp.
 Kurtyna (powieść) – powieść detektywistyczna napisana przez Agathę Christie
 kurtyna powietrzna
 kurtyna wodna
 Żelazna kurtyna
 bambusowa kurtyna